La ULEB Cup 2003-2004 ha visto la vittoria dell'Hapoel Gerusalemme sul Real Madrid. Kelly McCarty (Real Madrid) venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Fase finale

Squadra vincitrice

Premi

Riconoscimenti individuali
 Eurocup Finals MVP:  Kelly McCarty,  Hapoel Gerusalemme

Voci correlate
Euroleague Basketball 2003-2004
FIBA Europe League 2003-2004
FIBA Europe Cup 2003-2004
Lega Adriatica 2003-2004

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
Eurocup